IV. Erik svéd király (849–882)
IV. Erik dán király (1216–1250)